Звено́ — первичное тактическое подразделение войск (сил) в вооружённых силах государств мира.

Звенья в родах войск и сил видов вооружённых сил

Звено в ВВС (ВВФ) 

В зависимости от рода авиации, в авиационное звено может входить от 3 до 4 однотипных самолётов (вертолётов). Авиационное звено входит в состав более крупного подразделения: эскадрильи или части (полк, группа). 

В ходе выполнения боевого задания либо учебного задания авиационное звено обычно делится на пары самолётов (вертолётов), из которых один является «ведущим», а другой «ведомым».

Авиационные звенья различают по роду авиации (истребительное звено, бомбардировочное звено, звено штурмовиков и т.д.) или по типу самолётов или вертолётов (звено F-16, звено Ми-8, звено МиГ-31).

Звено в ВМФ (ВМС) 
В военно-морском флоте (военно-морских силах) звено используют только к подразделению катеров. Обычно звено состоит из 2—3 катеров, которые различаются по типу: звено торпедных катеров, звено десантных катеров, звено сторожевых катеров, звено патрульных катеров.

Звено в сухопутных войсках 
Исторический термин в армиях некоторых государств в 1920-е и 1930-е годы, который представлял собой штатное подразделение в составе отделения.

Звено могло состоять из 3—6 всадников в кавалерии и 4—7 человек в пехоте. Звено предназначалось для выполнения боевой задачи в составе взвода или отделения либо в некоторых случаях в самостоятельном порядке (разведка, охранение, захват и оборона объектов). К примеру во французской армии пехотное отделение включало в себя пулемётное звено и гренадерское (пехотное) звено, каждое из которых состояло из 6 человек.  В германской армии пехотное отделение включало в себя легкопулемётное звено из 4 человек и пехотное звено из 7 человек. 

В румынской армии в 1930-е годы низшим пехотным подразделением было пулемётное звено и гренадерское звено. Звенья объединялись в группу (отделение). Во взводе было 3 группы.

На современном историческом этапе, наименьшим (первичным) тактическим подразделением в сухопутных войсках является отделение.

Звено в медицинской службе 
В санитарных отрядах Красной армии в 1930-е годы санитарное звено состояло из 4 санитаров и использовалось для переноски тяжелораненых и больных военнослужащих.

См. также 
 Отделение
 Звено — обозначение инстанции в системе управления войсками, силами и тылом.

Примечания

Литература 
 
 Большая советская энциклопедия (БСЭ), Третье издание, выпущенной издательством «Советская энциклопедия» в 1969—1978 годах в 30-ти томах;
 Корабельный устав ВМФ. Глава 1: Основы корабельной организации. ст.ст. 10−12.
 Военный энциклопедический словарь (ВЭС), , ВИ, 1984 г., 863 стр. с иллюстрациями (ил.), 30 листов (ил.);
 «Военный энциклопедический словарь» (ВЭС), , ВИ, 2007 г.;

Ссылки 

 Организация авиации (ВВС) РККА Статья на сайте airpages.ru
 Сайт Милитера «Военная Литература» Первоисточники.

Военное строительство
Воинские формирования